Tekirdağ ( oder ,  oder , , ; ursprünglich Bisanthe []; später auch Rodosçuk, Tekfur Dağı) ist eine 203.617 Einwohner (2020) zählende Hafenstadt am Marmarameer in Ostthrakien und die Hauptstadt der türkischen Provinz Tekirdağ. Nach der Ernennung von Tekirdağ zur Büyükşehir belediyesi (Großstadtgemeinde) wurde der zentrale Landkreis, der das Gebiet der Stadt umfasst, in Süleymanpaşa umbenannt.

Geschichte 

Die Stadt wurde schon bei Herodot erwähnt. Prokopios von Caesarea erwähnt, dass die Stadt im 6. Jahrhundert von dem byzantinischen Kaiser Justinian I. nach den Barbareneinfällen mit einer zusätzlichen Festungsmauer wiederaufgebaut wurde. Die Bulgaren eroberten und zerstörten die Stadt 813 unter Khan Krum und in der Schlacht von Rodosto 1206 unter Zar Kalojan, jedoch wurde sie jeweils kurz darauf wiederaufgebaut.

Als die Türken die Stadt von den Byzantinern eroberten, nannten sie sie erst Rodosçuk und ab dem 18. Jahrhundert Tekfur Dağı. Das Tekfur stammt vom armenischen Wort tagovar ab, was die Kreuz tragenden bedeutet. Damit bezeichneten die Türken die christlichen Herrscher. Aus Tekfur wurde dann Tekir.

In Ungarn hat die Stadt eine große Bedeutung, da Fürst Ferenc II. Rákóczi nach der Niederschlagung des von ihm angeführten Freiheitskampfes gegen die Habsburger im 18. Jahrhundert mit seinen Getreuen bis zu seinem Tode in Rodostó im Exil lebte. An unbekannter Stelle in der Stadt befindet sich heute das Grab des ungarischen Essayisten und Chronisten der Emigration Kelemen Mikes.

Bis zur Fertigstellung der Bahnlinie Dedeağaç-Edirne war Tekirdağ der Haupthafen des osmanischen Vilâyets Edirne.

Während des Balkankrieges 1912–1913 wurde die Stadt von den Bulgaren besetzt.

Tekirdağ ist heute hauptsächlich wegen seiner Köfte-Lokale und Anisschnapsproduktion (Rakı) bekannt. In der Innenstadt sind noch einige traditionelle Holzhäuser zu besichtigen. Es besteht Bootsverkehr zur Marmara-Insel.

Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung 
Nachfolgende Tabelle zeigt den vergleichenden Bevölkerungsstand am Jahresende für die gesamte Provinz, den zentralen Landkreis bzw. Süleymanpaşa (ab 2013) und die Stadt Tekirdağ sowie den jeweiligen Anteil an der übergeordneten Verwaltungsebene. Die Zahlen basieren auf dem 2007 eingeführten adressbasierten Einwohnerregister (ADNKS).

Museen 

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi (Archäologisches und Ethnographisches Museum)
 Rákóczi-Museum
 Namık-Kemal-Haus

Klimatabelle

Politik

Bürgermeister 
Bürgermeister der Stadt ist Ekrem Eskinat von der Cumhuriyet Halk Partisi (CHP). Der Sozialdemokrat wurde 2017 nach Kritik an Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan mit einem Ausreiseverbot belegt, sein Reisepass wurde eingezogen. Der Einladung in die Partnerstadt Bayreuth anlässlich der Wiedereröffnung des UNESCO-Weltkulturerbes Markgräfliches Opernhaus im April 2018 konnte er aus diesem Grund nicht Folge leisten. In einer E-Mail an einen Bayreuther Stadtrat, der ihn um eine Einschätzung der politischen Lage in der Türkei gebeten hatte, erklärte Eskinat im Juni 2018 ausweichend, er müsse Vorsicht walten lassen und fürchte um sein Wohl.

Städtepartnerschaft 
 Pomorie
 Bayreuth

Persönlichkeiten 
 Franz II. Rákóczi (1676–1735), ungarischer Nationalheld und Fürst von Siebenbürgen
 Namık Kemal (1840–1888), Schriftsteller
 Henri Verneuil (1920–2002), französischer Regisseur
 Erhan Tabakoğlu (* 1967), Medizinprofessor
 Yankı Erel (* 2000), Tennisspieler

Einzelnachweise

Weblinks  

 Offizielle Website von Tekirdağ
 Website von Tekirdağ
 Namik Kemal Universität Tekirdag
  City Website 
 City Wappen 

Thrakischer Ort
 
Hochschul- oder Universitätsstadt in der Türkei